17 Armia (ZSRR)
 17 Armia (III Rzesza)